USS Indianapolis — кораблі ВМС США, названі на честь міста Індіанаполіс, столиці  тату Індіана..

 USS Indianapolis (ID-3865) — вантажне судно, на службі у складі ВМС США протягом 1918-1919 років.
 USS Indianapolis (CA-35) — важкий крейсер типу «Портленд». Збудований у 1932 році. Потоплений японським підводним човном I-58 30 липня 1945 року.
 USS Indianapolis (SSN-697) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1980-1998 років. Очікує на утилізацію.
 USS Indianapolis (LCS-17) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». Збудований у 2019 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни